Heaven and Earth může být:
 Nebe a země (v originále Heaven & Earth) – americký film, režisér Oliver Stone
 Heaven and Earth (album, ProjeKct X) – album britské skupiny ProjeKct X
 Heaven and Earth (album, Phil Wickham) – album amerického zpěváka Phila Wickhama
 Heaven and Earth (album, John Martyn) – album britského písničkáře Johna Martyna
 Heaven & Earth (album, Yes) – album britské skupiny Yes